A dictator a Római Köztársaság egyik magistratuma. Rendkívüli vészhelyzetekben választották egy adott feladat megoldására.

Római kormányzat
Római dictatorok